Вэй Вэй — полное имя (подлинное либо псевдоним) нескольких персон китайского происхождения:

  (魏巍, Wèi Wéi; 1920—2008), настоящее имя Вэй Хунцзе — китайский писатель, поэт и журналист.
  (韦伟, Wéi Wěi; род. 1922) — китайская актриса.
 Вэй Вэй (韦唯, Wéi Wéi; род. 1963) — китайская поп-певица, автор песен и актриса.
 Вэй Вэй (баскетболистка) (魏伟, Wéi Wěi; род. 1989) — китайская баскетболистка, центровая клуба «Гуандун Долфинс» и национальной команды Китая.